Какпак — название населённых пунктов в Казахстане:

 Какпак — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Какпак — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.